Па́русники:
 Парусники — тип судов;
 Парусники — колониальные гидроиды, имеющие самый настоящий парус, на который воздействует ветер, двигая колонию;
 Парусники — семейство бабочек;
 Парусники — род рыб;
 Парусник — специальное звание матроса-ремесленника в Русском флоте.